Il doppio del torneo di tennis Athens Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Libor Pimek e Blaine Willenborg che hanno battuto in finale Carlos Di Laura e Claudio Panatta 5–7, 6–4, 6–2.

Teste di serie

 Libor Pimek /  Blaine Willenborg (campioni)
 Ronnie Båthman /  Peter Carlsson (primo turno)

 Carlos Di Laura /  Claudio Panatta (finale)
 Jordi Arrese /  Eduardo Masso (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Athens Open 1986